Street Racer (film) : Amerikaanse film uit 2008 
 Street Racer (computerspel) : een computerspel